El nombre de Manuel Arce puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Manuel José de Arce y Fagoaga (1787-1847), general y político salvadoreño, primer Presidente de la República Federal de Centroamérica.
 Manuel Arce y Ochotorena (1879-1948), cardenal y arzobispo español.
 Manuel Arce Figueroa (1909-1987), periodista y poeta colombiano.
 Manuel Arce (1928-2018), escritor español.
 Manuel José Leonardo Arce Leal (1935-1985), un periodista y columnista guatemalteco.